Ai Tominaga – modella giapponese
 Hiroyuki Tominaga – ex cestista giapponese
 Koyomi Tominaga – pallavolista giapponese
 Mīna Tominaga – attrice, doppiatrice e cantante giapponese